Zyklon  peut faire référence à:
 Zyklon B, à l'origine un pesticide, mais il a été surtout utilisé contre des êtres humains par les nazis dans les chambres à gaz.
 Zyklon, un groupe de death metal.
 Zyklon, un super-vilain appartenant à l’univers de Marvel Comics